Серге́й Краве́ц:
 Кравец, Сергей Владимирович (род. 1979) — продюсер.
 Кравец, Сергей Леонидович (род. 1962) — российский философ, журналист, редактор.